Wanger steht für: 

 Wanger (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Wanger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wanger (1774–1836), Schweizer Pädagoge, Naturforscher und Mineraloge
Armin Wanger (1920–2010), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner
Irving Price Wanger (1852–1940), US-amerikanischer Politiker
 Kai Hubert Wanger (* ????), bayerischer Humorist
 Karl Wanger (1930–2000), deutscher Fußballer
 Klaus Wanger (* 1941), liechtensteinischer Politiker
 Thomas Cherico Wanger (* 1981), deutscher Geoökologe
 Walter Wanger (1894–1968), US-amerikanischer Filmproduzent
 Walter Wanger (Unternehmer) (?–1995), Schweizer Unternehmer und Firmengründer

Siehe auch:
 Wangen
 Oberwangen
 Unterwangen
 Wange (Begriffsklärung)